Agharta bezeichnet:

 Agharta (Manga), Manga-Serie des japanischen Zeichners Takahal Matsumoto
 Agharta (Album), Live-Doppelalbum des amerikanischen Jazzmusikers Miles Davis

Siehe auch:

 Agartha, mythologischer Ort